Dit is de wereldranglijst van april 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 april 1996.

Mannen 04